Kirill Alekseïevitch Kitsyne - en  et en anglais :  - (né le  à Novokouznetsk en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel kazakh et russe de hockey sur glace. Il est le frère de Maksim Kitsyne.

Carrière de joueur 
Il évolue dans les seconde et troisième ligues de Russie entre les années 2004 en 2010. Il a également joué pour l'équipe nationale du Kazakhstan à deux reprises.

En 2010-2011, il joue avec les Ice Gators de la Louisiane de la Southern Professional Hockey League en Amérique du Nord.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Metallourg Novokouznetsk-2 ||Pervaïa Liga ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Metallourg Novokouznetsk-2 ||Pervaïa Liga ||16 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Metallourg Novokouznetsk-2 ||Pervaïa Liga ||49 ||25 ||16 ||41 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Metallourg Novokouznetsk-2 ||Pervaïa Liga ||48 ||22 ||18 ||40 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Metallourg Novokouznetsk-2 ||Pervaïa Liga ||33 ||4 ||12 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||CSK VVS Samara ||Vyschaïa Liga ||18 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Chakhtior Prokopievsk ||Pervaïa Liga ||14 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HK Atchinsk ||Pervaïa Liga ||28 ||7 ||4 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Ice Gators de la Louisiane ||SPHL ||27 ||1 ||11 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2011-2012 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Kazakhstan || 38|| 8|| 16|| 24|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 10|| 2|| 4|| 6|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 18 || 1 || 2 || 3 || 4 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 10 || 1 || 6 || 7 || 0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || CSK VVS Samara ||Pervaïa Liga ||20 ||8 ||6 ||14 ||12 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2014-2015 || CSK VVS Samara ||Pervaïa Liga ||18 ||1 ||2 ||3 ||10 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Slavoutitch Smolensk ||Pervaïa Liga ||15 ||4 ||5 ||9 ||14 ||6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2015-2016 || HK Tambov ||Pervaïa Liga ||36 ||7 ||6 ||13 ||4 ||5 || 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2016-2017 || HK Mordovia Saransk ||Pervaïa Liga ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -

Internationales 

|2006 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior U18 div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2008 ||align="left"| Kazakhstan ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Novokouznetsk
Naissance en août 1988
Joueur kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Attaquant de hockey sur glace